Тази страница представлява списък, който включва всички британски пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Първият британски пилот участвал във Формула 1 
 Още в първото състезание на Формула 1 стартират общо – 11 пилота от Велокибритания.

Световни шампиони

Резултати на британски пилоти във Формула 1 
 до сезон 2022 включително

Източници 
 www.statsf1.com